Dinamarca
Dinamarqueses — povo nórdico europeu
Língua dinamarquesa — idioma indo-europeu falado por este povo
 Cão finlandês — outro nome da raça de cães dogue alemão

Desambiguações de gentílicos